

Калинкино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Калинкино — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область